Sunburn is het Engelse woord voor zonnebrand. Het kan ook verwijzen naar:

muziek:
Sunburn (Fuel), een album van Fuel
Sunburn (single), een single van Muse
Sunburn (Walk Through the Fire), een single van Armin van Buuren

films:
Sunburn (1979) van Richard C. Sarafian met Farrah Fawcett
Sunburn (1999) van Nelson Hume met Paloma Baeza en Cillian Murphy
Sunburn (televisieserie), televisieserie uit 1999-2000